﻿

 — железнодорожная станция в японском городе Нагано, префектура Нагано. Станция используется JR East, JR Freight и Электрической железной дорогой Нагано.

История 
Станция была открыта 1 мая 1888 года.

Линии 
 JR East
 Хокурику-синкансэн (Нагано-синкансэн)
 Главная линия Синъэцу
 Линия Синонои
 Линия Иияма
 Железная дорога Синано
 Железнодорожная линия Синано
 Электрическая железная дорога Нагано
 Линия Нагано

Планировка 
JR East

Электрическая железная дорога Нагано

Ссылки 
 Nagano Station (JR East) 

Железнодорожные станции в префектуре Нагано
Линия Нагано-синкансэн
Железнодорожные станции, открытые в 1888 году